Санси́, Пюи́-де-Санси́ (, ) — горная вершина во Франции, высочайшая точка Центрального массива.

Вершина входит в состав группы вулканов Мон-Дор. Высота её достигает 1885 м. Сложена эффузивами (преимущественно трахитами).

Примечания

Литература 
 .

Горы Франции
Центральный массив